Corey Davis – giocatore di football americano statunitense
 Corey Davis – cestista statunitense